Pseudodesmus är ett släkte av mångfotingar. Pseudodesmus ingår i familjen Andrognathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Pseudodesmus